Дейтерий:
 Дейтерий — изотоп водорода с атомной массой, равной двум
 ПРП-4М «Дейтерий» — советский подвижный разведывательный пункт на шасси БМП-1